Extreme ("Екстремно") је други соло албум поп певачице Ксеније Пајчин, објављен 2001. године за издавачку кућу City Records. Албум се састоји од 11 песама, од којих су две обраде и један дует. Објављен је као компакт-диск и аудио-касета.

Списак песама 
 "Ксенија је ту"
 "Готово је"
 "Лези"
 "Мене не занима то"
 "Идемо у град"
 "Сестро" feat. Јасмина Нумић Пера
 "Живот пролази (без тебе)"
 "Ко још може"
 "Тебе хоћу да чувам"
 "Не волиш ме (као пре)"
 "Корак по корак"

Ауторски тим 
Аранжер за првих шест песама, као и за песме под бројевима осам, девет и десет је Горан Костић, док је од друге до шесте и за осму песму Лука Славић. Горан Костић је и продуцент овог албума.

Јасмина Нумић, поред тога што је отпевала са Ксенијом, пева пратеће вокале. Гитару за песме "Тебе хоћу да чувам" и "Не волиш ме (као пре)" свира Срђан Вујошевић.

Горан Костић написао је текстове за песме "Ксенија је ту", "Готово је", "Идемо у град", "Живот пролази (без)тебе" и "Тебе хоћу да чувам", док је Ксенија Пајчин написала текстове за песме "Лези", "Сестро", "Ко још може" и "Не волиш ме (као пре)". Јасмина Нумић написала је "Мене не занима то", а  група Зана "Корак по корак".

Аутор фотографија за албум је фотограф Марко Тодоровић. Албум је рађен у студију "Го го".

Референце 

Музички албуми
Поп албуми
Албуми 2001.
__БЕЗИЗМЕНА__
